Typ 76 oder Type 76 steht für:

 Peugeot Typ 76, Automodell von Peugeot
 Type 76 Virginia Mk II, britischer Doppeldecker, siehe Vickers Virginia #Versionen